Padež est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Padež, un village situé dans la municipalité de Kolašin ;
en Serbie
Padež, un village situé sur le territoire de la Ville de Kruševac, district de Rasina ;
Padež, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica.